Прибовце могу бити:

 Прибовце (Бујановац), насељено мјесто у општини Бујановац, Република Србија
 Прибовце (Мартин), насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република